DW peut faire se référer à :

 Adobe Dreamweaver, éditeur de site web par Adobe ;
  ;
 Dangerous Woman, troisième album studio de la chanteuse américaine Ariana Grande ;
 Darrell Waltrip (né le ), un pilote américain ;
 Deadman Wonderland, un shōnen manga écrit par Jinsei Kataoka ;
 Deutsche Welle, un service allemand de diffusion d'informations à l’international ;
 Didier Wampas, chanteur du groupe Les Wampas ;
 Digimon World, jeu vidéo de la franchise Digimon ;
 Doctor Who, série télévisée britannique de science-fiction ;
 DreamWorks SKG, société de production et de distribution de médias audiovisuels ;
 Dwyane Wade, joueur de basket-ball américain ;
 Drum Workshop, marque de batterie américaine (US) ;
 Deep web, partie de la toile non indexée par les moteurs de recherches.